

Localidades

Lo (Lo-Reninge)

Lo (ilha)

Organizações sindicais

 LO - Confederação Nacional de Sindicatos

Desambiguações de siglas